Ка́ри Ле́хтонен (; 16 ноября 1983, Хельсинки, Финляндия) — бывший финский хоккеист, вратарь; тренер.

На драфте НХЛ 2002 года был выбран в первом раунде под общим вторым номером командой «Атланта Трэшерз». В сезоне НХЛ 2003—2004 года сыграл 4 игры за «Атланту». В начале сезона 2005-06 Лехтонен получил травму паха и был вынужден пропустить 35 игр. В конце сезона Лехтонен получил ещё одну травму. Длительное отсутствие главного вратаря не позволило «Атланте» выйти в плей-офф.
Для подготовки к сезону 2006-07 года Лехтонен провел все лето в тренировочном лагере «Трешерз» и подошёл к началу сезона на пике формы, установив в первых играх рекорд клуба, не пропустив ни одной шайбы на протяжении 167 минут и 56 секунд в 4 играх с 5 по 11 октября 2006. В 2010 обменян в «Даллас Старз» на Ивана Вишневского и драфт-пик. Вскоре подписал трехлетний контракт с клубом на 10,650,000 долларов США.

Играет на клубном уровне под номером 32. Имеет прозвище Kärppä (горностай).

Награды 
 Urpo Ylönen trophy (лучший вратарь СМ-Лиги) (2002, 2003)
 Jari Kurri trophy (лучший игрок СМ-Лиги в плей-офф)(2002)
 Финалист Кубка Мира (2004)
 Участник матча молодых звёзд НХЛ (2007)
 Серебро Чемпионата мира по хоккею с шайбой (2007)
 Лучший вратарь Чемпионата мира по хоккею с шайбой (2007)
 Бронза Олимпийских игр (2014)

чемпион Финляндии 2002

Статистика

Клубная карьера 
 Последнее обновление: 7 августа 2017 года

Примечания

Ссылки 
 [nhl-transfer.ru/atlanta/satlanta/2094-lehtonen-kari.html Статистика Кари Лехтонена на сайте nhl-transfer.ru]
 Статистика на сайте www.eurohockey.net

Хоккеисты Финляндии
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные вратари
Игроки сборной Финляндии по хоккею с шайбой
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Игроки ХК «Йокерит»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Атланта Трэшерз»
Игроки «Даллас Старз»
Хоккейные тренеры Финляндии
Задрафтованные ХК «Атланта Трэшерз»